Rijksluchtvaartschool, oudere naam voor de KLM Flight Academy
 Restless legs syndrome, de Engelse naam voor het rustelozebenensyndroom